Aimi – nome femminile giapponese
 Aldo Aimi – ex calciatore italiano
 Franco Aimi - politico italiano
 Giuseppe Aimi – ex calciatore italiano